Muguruza es un apellido vasco y puede referirse a:
 Fermin Muguruza (1963-), músico español, hermano de Iñigo y Jabier.
 Garbiñe Muguruza (1993-), tenista hispano venezolana.
 Iñigo Muguruza, músico español, hermano de Fermin y Jabier.
 Jabier Muguruza (1960-), músico español, hermano de Fermin e Iñigo.
 Josu Muguruza (1958-1989), político español de Herri Batasuna.
 Pedro Muguruza (1893–1952), arquitecto español.